Кюбрі́-ле-Фаверне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 65 км на північ від Безансона, 22 км на північ від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Кюбрі-ле-Фаверне на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кюбрі-ле-Фаверне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона